АЛ-55 — многофункциональный турбореактивный двигатель, предназначен для установки на учебно-тренировочных самолётах и лёгких военных самолётах. Разработан на базе моделирования ТРДД АЛ-31Ф. Опытное производство осуществляется на ОАО «УМПО».

В 2007 году, в ходе испытаний не прошёл ТТТ, отмечались самовозгорания, из-за чего двигатель не начал лётные испытания.

Однако уже в 2008 году двигатель успешно прошел испытания на самолете МиГ-АТ. 

Возможна установка на перспективную беспилотную авиационную систему гражданского назначения БАС-62. Планируется установка данного двигателя на учебно-тренировочный самолет СР-10.

Предполагается создание семейства двигателей с тягой в диапазоне от 1700 до 3500 кгс (с форсажной камерой), с возможностью оснащения системой управления вектором тяги.

АЛ-55И 
Создан для учебно-тренировочного самолёта HJT-36 разработки корпорации Hindustan Aeronautics (Индия). Основные опытно-конструкторские работы завершены в августе 2010 года. В Индии осуществляется организация лицензионного производства АЛ-55И, до начала производства небольшие партии двигателей для HJT-36 закупаются у НПО «Сатурн». Двигатель создавался при финансировании Индии.

В 2009 году НПО "Сатурн" завершило приемо-сдаточные испытания трех опытных двигателей АЛ-55И для индийской HAL.

В 2010 году двигатель АЛ-55И  был модернизирован конструкторами НПО "Сатурн", которые уменьшили массу двигателя более чем на 50 килограммов.

К 2011 году НПО Сатурн передало Индии 10 двигателей АЛ-55И. В составе опытного самолета HJT-36 двигатель АЛ-55И успешно выполнил программу летных сертификационных испытаний, по итогам которой подписан совместный отчет НПО "Сатурн", корпорации "HAL" и сертификационного органа Индии. В 2011 году НПО "Сатурн" заключило контракт на поставку ВВС Индии дополнительно десяти авиадвигателей АЛ-55И для однодвигательных учебно-тренировочных самолетов HJT-36 индийской разработки.

19 февраля 2015 года глава "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК, входит в "Ростех") Владислав Масалов сообщил о том, что производство российских двигателей АЛ-55И для учебно-тренировочных самолетов индийской разработки HJT-36 планируется начать в Индии в 2016 году.

Технические характеристики АЛ-55И 
 Длина 1210 мм
 Диаметр входа 590 мм
 Масса сухая 315 кг
 Удельный расход топлива на максимальном режиме 0,69 кг/кгс ч
 Удельный расход топлива на крейсерском режиме 0,645 кг/кгс ч
 Расход воздуха 28,5 кг/с
 Температура газа перед турбиной 1445 К
 Тяга двигателя на максимальном режиме равна 1760 кгс
 ресурс:
 назначенный: 1200 часов

См. также 
АИ-25ТЛ

Примечания

Ссылки 
 http://airbase.ru/hangar/russia/lulka/al/55/ 
 http://www.aviaport.ru/engine/news/legacy.html?alias=AviaIndustry&id=6067

Авиационные двигатели
Реактивные двигатели
Продукция НПО «Сатурн»